USS Ability ha sido el nombre utilizado por tres buques de la Armada de los Estados Unidos.

 El , fue un yate utilizado en tareas de guerra antisubmarina durante la Segunda Guerra Mundial entre 1942 y 1944.

 El , fue un dragaminas, líder de la clase Ability entre 1958 y 1970. 

 El , fue un pequeño dique seco flotante auxiliar utilizado entre 1944 y 1982.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos